podkład kolejowy
 podkład kosmetyczny

Zobacz też 
 podkładka